Преса де Санта Ана има више значења:

 Преса де Санта Ана (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Преса де Санта Ана (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику